

Patronymie

 Bernard Yaméogo (?), auteur burkinabé de théâtre et réalisateur de films vidéo pour enfants,
 Hamidou Yaméogo (1984-), coureur cycliste burkinabé.
 Maurice Yaméogo (1921-1993), premier président de la République de Haute-Volta,
 Narcisse Yaméogo (1980- ), footballeur burkinabé,
 Pierre Yaméogo (1955-2019), scénariste et réalisateur burkinabé.